Том Окер је освојио турнир. У финалу је победио Ерла Буча Бакхолца резултатом 8:6, 6:2, 6:1.

Носиоци

  Тони Роуч (полуфинале)
  Џон Њуком (четвртфинале)
  'Том Окер (победник)
  Буч Бакхолц (финалиста)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com 

 

Тенис 1969. 
Париз мастерс 1969.